David Wotherspoon – calciatore scozzese naturalizzato canadese
 David Wotherspoon – calciatore scozzese
 Jeremy Wotherspoon – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese